Teatro dos Sete é uma companhia deteatro fundada em 1959 pelo diretor Gianni Ratto e os atores Fernanda Montenegro, Sérgio Britto, Ítalo Rossi e Fernando Torres,  e no Rio de Janeiro.

Ligações externas 
 

Sete Teatro
Fundações no Brasil em 1959